Without You (canção de Avicii)
 Without You (canção de Badfinger)
 Without You (canção de David Bowie)
 Without You (canção de David Guetta)
 Without You (canção de Peabo Bryson and Regina Belle)
 Without You (canção de Silverchair)

Veja também 
 With You

Desambiguação